Molekulska formula -{C16H12O7}- se može odnositi na:

 Azaleatin
 Izorhamnetin
 Nepetin
 Ramnetin
 Tamariksetin